Miejscowości w Anglii:
 Leigh (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Leigh (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Leigh (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Leigh (Wielki Manchester) – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Leigh (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Leigh (Shropshire) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Leigh (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Leigh (Surrey) – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Leigh (Wiltshire) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Leigh (Worcestershire) – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Leigh-on-Mendip – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Leigh-on-Sea – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Leigh (Nebraska) – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Colfax
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 gmina Leigh  (ang. Leigh Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison